Лундмарк — фамилия. Известные носители:
 Лундмарк, Анна — шведская ориентировщица, призёр чемпионата мира 1976 года в индивидуальной гонке и в эстафете.
 Лундмарк, Джейми (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Лундмарк, Кнут Эмиль (1889—1958) — шведский астроном.

Другое 
 Лундмарк — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.